Чемпіонат Австрії 1964/65 () — 54-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Перший титул чемпіона Австрії здобув Лінцер АСК.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1964/65 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1964/65 на rsssf 

1965
Австрія
Австрія